

Astronomia 
 6666 Frö – asteroide della fascia principale

Codici 
 FRO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Florø (Norvegia)
 fro – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua Antico francese (842-ca. 1400)
 FRO – codice ISO 3166-1 alpha 3 delle Isole Fær Øer

Altro 
 Fro (Фро) – film del 1964 diretto da Rezo Parmenovič Ėsadze

Altri progetti